TTCP steht für:

 A. N. R. Robinson International Airport, der Flughafen der Karibik-Insel Tobago (ICAO-Code: TTCP)
 The Technical Cooperation Program, ein Bündnis von Australien, Kanada, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten auf dem Gebiet der Verteidigung

TTCP